Sereni ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Feinberg-Sereni (* 1930), israelische Politikerin und Pädagogin
 Enzo Sereni (1905–1944), italienischer Widerstandskämpfer
 Giorgio Sereni (1935–2010), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Mario Sereni (1928–2015), italienischer Opernsänger
 Matteo Sereni (* 1975), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Netzer Sereni, Ort in Israel mit deutlichem historischem Bezug nach Deutschland